Seznam držav po bruto domačemu proizvodu (BDP) za leto 2014 vsebuje dva seznama "nominalni" in po kupni moči ("PPP")

Slovenija po nominalnem BDP (49,506 milijarde USD) zasega 82. mesto, po kupni moči (61,1 milijarde USD) pa 97. mesto.

Vir: Mednarodni denarni sklad (IMF)

Opombe

Sklici

Glej tudi
Seznam držav po BDP na prebivalca

Ekonomski kazalniki
BDP na prebivalca